

Persone
 Alina Cojocaru – ballerina romena
 Cristieana Cojocaru – ex ostacolista e mezzofondista rumena
 Maxim Cojocaru – calciatore moldavo
 Valentin Cojocaru – calciatore romeno